Onward bezeichnet:

 Onward (Lokomotive), 1887 gebaute Dampflokomotive
 Onward (Band), aufgelöste US-Metal-Band
 Onward: Keine halben Sachen, computeranimierter Fantasyfilm aus dem Jahr 2020 von Pixar

Onward ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Onward (Indiana)
 Onward (Mississippi)